{{Кинематографист
 |имя                  = Би Бенадерет
 |оригинал имени       = Bea Benaderet
 |изображение          = Bea Benadaret 1966.JPG
 |описание изображения = Студийная фотография 1966 года
 |имя при рождении     = Беатрис БенадеретBeatrice Benaderet
 |профессия            = 
 |гражданство = США
 |годы активности      = 1926—1968
}}
Беатрис «Би» Бенадерет (,  — ) — американская актриса.

 Биография 
Беатрис Бенадерет родилась в Нью-Йорке в семье турецкого иммигранта еврейского происхождения и американки с ирландскими корнями, а своё детство провела в Сан-Франциско. Её профессиональный дебют состоялся на радио в 12-летнем возрасте, а первого успеха она добилась в начале 1940-х, благодаря ролям в комедийных телепередачах «Выдумщик Макги и Молли», «Шоу Бёрнса и Аллен» и «Мой любимый муж». Начиная с 1940 года Би Бенадерет стала регулярно участвовать в озвучивании героев мультипликационных серий «Merrie Melodies», где её голосом говорили многие женские персонажи, включая Бабулю, хозяйку Сильвестера и Твитти, Маму-медведицу, Красную шапочку, а также ещё более чем двух десятков персонажей. В 1950-х стартовала плодотворная карьера Бенадерет на телевидении, где актриса запомнилась своими ролями в телесериалах «Я люблю Люси», «Шоу Джорджа Бернса и Грейси Аллен», «Сансет-Стрип, 77», «Пит и Глэдис», «Деревенщина из Беверли-Хиллз», «Станция Юбочкино» и «Зелёные просторы». За роль Бланш Мортон в «Шоу Джорджа Бернса и Грейси Аллен» Би Бенадерет дважды номинировалась на Прайм-тайм премию «Эмми» в 1954 и 1955 году.

От своего первого супруга, актёра Джима Баннота, Бенадерет родила двоих детей. Их брак продлился с 1938 по 1950 год и завершился разводом. В 1957 году она вышла замуж за звукорежиссёра Юджина Тумбли, с которым оставалась вместе последующие 11 лет. В 1967 году у актрисы был диагностирован рак лёгкого, а год спустя она скончалась от осложнений болезни и пневмонии в Лос-Анджелесе в возрасте 62 лет. Её второй супруг умер в день её похорон от сердечного приступа, и был вскоре погребён рядом с ней. За вклад в развитие американского телевидения Би Бенадерет удостоена звезды на Голливудской аллее славы.

 Примечания 

 Литература 
 Sitcom Queens: Divas of the Small Screen by Michael Karol (2005); ISBN 0-595-40251-8
 The Women Who Made Television Funny: Ten Stars of 1950s Sitcoms'' by David C. Tucker (2007); ISBN 978-0-7864-2900-4

Ссылки 

Радиоведущие США
Актрисы озвучивания США
Умершие от рака лёгкого
Голливудская «Аллея славы»
Похороненные на кладбище «Валхалла-Мемориал-Парк»